IPAG steht für:
 Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, französisches Forschungsinstitut am Observatorium der Universität Grenoble
 Institut de préparation à l’administration et à la gestion, siehe IPAG Business School
 Institut de préparation à l'administration générale

Abkürzung